Остров Надежды (; до 2016 года — Ки́ровское, ) — село, расположенное на территории Борзнянского района Черниговской области (Украина) на берегу реки Ложь.

Постановлением Верховной рады от 12 мая 2016 года в рамках проводимой политики декоммунизации получило название Остров Надежды.

Примечания 

Населённые пункты Борзнянского района
Переименованные населённые пункты Украины